Toponímia:
 Florence (Alabama), població a l'estat d'Alabama
 Florence (Arizona), població a l'estat d'Arizona
 Florence (Carolina del Sud), població a l'estat de Carolina del Sud
 Florence (Colorado), població a l'estat de Colorado
 Florence (Dakota del Sud), població a l'estat de Dakota del Sud
 Florence (Illinois)
 Florence (Kansas)
 Florence (Kentucky)
 Florence (Minnesota), població a l'estat de Minnesota
 Florence (Mississipí), població a l'estat de Mississipí
 Florence (Montana), concentració de població designada pel cens a l'estat de Montana
 Florence (Oregon), població a l'estat d'Oregon
 Florence-Graham,  concentració de població designada pel cens a l'estat de Califòrnia 
 Florence-Roebling, concentració de població designada pel cens a l'estat de Nova Jersey 
 ADX Florence, presó federal de màxima seguretat 
 New Florence (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 New Florence (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània 
 Sainte-Florence (Gironda), municipi francès al departament de la Gironda, regió de l'Aquitània
 Sainte-Florence (Vendée), municipi francès al departament de Vendée 
 Biografies:
 Evangeline Florence, soprano estatunidenca 
 Hércules Florence (Niça, 1804 — Campinas, 1879) inventor i fotògraf francès
 Miscel·lània:

 Huracà Florence, cicló tropical de l'any 2018
 Huracà Florence (2006), huracà de l'atlàntic que produí vents huracanats a les Bermudes